Slovo Subaru má několik významů.
 Subaru – Japonský výrobce automobilů.
 Subaru (jméno) – Japonské mužské i ženské jméno
 latinský přepis japonského názvu Plejád
 Subaru (teleskop) – na vrcholu hory Mauna Kea (Havaj)
 Subaru (oblast) – starověká oblast v jihozápadní Sýrii